Příjmení Schauer nosí tyto osobnosti:

 Antonín Schauer (1864–1940), český právník a politik, poslanec zemského sněmu
 Hubert Gordon Schauer (1862–1892), český spisovatel, literární kritik a publicista
 Hugo von Schauer (1862–1920), rakousko-uherský státní úředník a politik, ministr spravedlnosti Předlitavska
 Johann Schauer (politik) (1840–1914), rakouský právník a politik, poslanec Říšské rady, starosta Welsu
 Johann Baptist Schauer (1872–1942), německý katolický biskup
 Johannes Konrad Schauer (1813–1848), německý botanik